Кармо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.
 Сен-Бенуа-де-Кармо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.